Gutkind ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Sigmar Gutkind (1896–1940), deutscher Romanist und Italianist
 Erich Gutkind (1877–1965), deutscher esoterischer Mystiker
 Erwin Anton Gutkind (1886–1968), deutsch-englischer Architekt, Stadtplaner und Architekturtheoretiker
 Evelyn Gutkind-Bienert (1950–2023), deutsche Schauspielerin
 Max Gutkind (1847–1931), deutscher Bankier, Kommerzienrat und Major
 Walter Gutkind (1880–1976), deutscher Jurist und Oberverwaltungsgerichtsrat